Grassetti ist der Familienname folgender Personen:

 Gastone Grassetti, italienischer Motorradrennfahrer
 Giacomo Grassetti (1579–1656), italienischer Jesuit
 Giovanni Battista Grassetti (1609–um 1680), italienischer Jesuit
 Ippolito Grassetti (1603–1663), italienischer Jesuit
 Silvio Grassetti (* 1936), italienischer Motorradrennfahrer